Екстенсивна величина — термін, що використовується у фізиці та хімії для позначення величини, значення якої зростає із розміром системи.

До екстенсивних величин належать число частинок, об'єм, енергія та інші.

Дотичний термін 

Екстенсивний (, ,  — пов'язаний з кількісним (а не якісним) збільшенням, розширенням, поширенням. Протилежне — інтенсивний.

Протилежний термін — інтенсивна величина.

Фізичні величини